Patrick Roux peut désigner :
 Patrick Roux (né en 1962), judoka français ;
 Patrick Roux (né en 1972), archer sud-africain.

Voir aussi 
 Patrick Le Roux (né en 1943), historien français